Desa Pucangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 112,70), Jawa Timur, 
 Desa Pucangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 112,74), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar